Агеачи има више значења:
  Агеачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агеачи (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику